

Geografia

Francia 
 Perroy – comune nel dipartimento della Nièvre (Borgogna-Franca Contea)

Svizzera 
 Perroy – comune nel distretto di Nyon (Canton Vaud)

Persone 
 Jean-François Perroy, in arte Jef Aérosol (1957) – artista urbano francese